Kuskulana steht für:

 Kuskulana-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Kuskulana Pass, einen Gebirgspass in Alaska
 Kuskulana River, einen Fluss in Alaska